Voetbalelftal van Darfur (mannen)
 Voetbalelftal van Darfur (vrouwen)